

Carriera

Club 
Il 4 febbraio 2021 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra serba del .

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Competizioni nazionali

ATK Mohun Bagan: 2022-2023

Note

Collegamenti esterni